Ashmunella lenticula är en snäckart som beskrevs av Gregg 1953. Ashmunella lenticula ingår i släktet Ashmunella och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
lenticula